Села:
 Демидів — Київська область, Вишгородський район
 Демидів — Львівська область, Стрийський район

Див. також 
 Демидов